Tommy Robredo era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Pablo Cuevas per 6-3, 6-4.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Fabio Fognini (semifinale)
  Tommy Robredo (finale)
  Marin Čilić (semifinale)
  João Sousa (secondo turno) 

  Lukáš Rosol (quarti di finale)
  Andreas Seppi (secondo turno) 
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Carlos Berlocq (secondo turno)

Wild card 

  Mate Pavić (primo turno)
  Borna Ćorić (quarti di finale)

<li>  Mate Delić (primo turno)

Qualificati 

  Horacio Zeballos (secondo turno) 
  Pablo Cuevas (campione)

  Marco Cecchinato (primo turno)
<li>  Andrej Martin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2014
ATP World Tour 2014